

Persone
 Jeffrey Olver – ex giocatore di calcio a 5 australiano
 John Olver – ex rugbista a 15 britannico
 John Olver – politico statunitense

Altro
 Olver – personaggio de La Ruota del Tempo